Il triangolo circolare (Le Grain de sable) – film del 1964 diretto da Pierre Kast
Le Grain de sable – film del 1983 diretto da Pomme Meffre